

Див. також 
 Список титульних дияконій Рима

Посилання 
 http://www2.fiu.edu/~mirandas/titles-1.htm 

Церковні титули
Історія Церкви